HMS Narwhal steht für:

 HMS Narwhal (1915)
 HMS Narwhal (N45)
 HMS Narwhal (S03)

Siehe auch:
 USS Narwhal